Augustin Bizimungu (1952-), est un ancien général des Forces armées rwandaises.
Casimir Bizimungu (1951-), est un homme politique rwandais, ancien ministre  
Pasteur Bizimungu (1950-), a été président du Rwanda du  au .